Under Attack kan avse:

 Under Attack (sång) – en sång av ABBA
 Under Attack (musikalbum) – ett album av The Casualties